Castello di Montechiaro ist der Name folgender Burgen in Italien:

 Castello di Montechiaro (Fivizzano) in der Gemeinde Fivizzano, Provinz Massa-Carrara, Toskana
 Castello di Montechiaro (Palma di Montechiaro) in der Stadt Palma di Montechiaro, Freies Gemeindekonsortium Agrigent, Sizilien
 Castello di Montechiaro (Rivergaro) in der Gemeinde Rivergaro, Provinz Piacenza, Emilia-Romagna